Karanganyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -7,61, long 109,58), Jawa Tengah, 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 109,56), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,16), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,14), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,81), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,41), 
 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -7,29, long 109,43), Jawa Tengah, 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,73), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 109,77), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,57), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 111,16), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,21), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 108,39), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 108,21), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 108,47), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 108,13), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,28, long 108,27), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,34, long 108,33), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 111,08), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 110,78), 
 Kabupaten Karanganyar, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 111,23), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 111,02), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 109,66), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,84), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,56, long 107,77), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,91), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,93, long 107,40), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,41), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 107,60), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,21, long 107,19), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,34), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 110,69), 
 Kecamatan Karanganyar (distrikt i Indonesien, lat -6,84, long 110,78), Jawa Tengah, 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 110,80), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,63), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,70), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 112,89), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,93), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,14), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,18), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 113,17), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 108,66), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 109,89), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 109,98), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,84), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,43), 
 Kelurahan Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 113,97), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 112,10), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 113,43), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 113,82), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 111,16), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,75), 
 Desa Karanganyar (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar